Denumirea de Karanovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Karanovo, un sat în comuna Aitos, regiunea Burgas;
 Karanovo, un sat în comuna Nova Zagora, regiunea Sliven.